Margarita de Borbón puede referirse a:

 Margarita de Borbón (1211 - 1256): también conocida como Margarita de Navarra, tercera y última esposa de Teobaldo I de Navarra.
Margarita de Borbón (1438 - 1483): esposa de Felipe II de Saboya (1438-1497), llamado el sin tierras Duque de Saboya. Madre de Filiberto II de Saboya y abuela también de Francisco I de Francia.
 Margarita de Borbón-Parma (1847 - 1893): reina carlista de España, Francia y Navarra por su matrimonio con Carlos María de Borbón y Austria-Este, duque de Madrid.
 Margarita de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (1939 - ): hermana de Juan Carlos I de España e hija de Juan de Borbón.